Varano (Castellammare di Stabia), een plaats in de Italiaanse gemeente Castellammare di Stabia
 Varano (Licciana Nardi), een plaats in de Italiaanse gemeente Licciana Nardi
 Huis da Varano, adellijk huis in Camerino, Italië (13e - 16e eeuw)
 Rocca Varano, slot van voormelde adellijke familie